Zhu Honglin (, ur. 11 października 2002) – chiński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2020). Medalista chińskich igrzysk zimowych.

Przebieg kariery 
Pochodzący z prowincji Henan Zhu znalazł się w grupie chińskich nastolatków, którzy w listopadzie 2018 przybyli do Finlandii, gdzie, z myślą o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, mieli od podstaw zacząć trenować skoki narciarskie – część Chińczyków należących do tej grupy, trenowanej przez zespół fińskich trenerów pod przewodnictwem Miki Kojonkoskiego, przed przybyciem do Europy nigdy nie widziało śniegu, jednak większość z nich wcześniej uprawiała inne sporty. Mimo powszechnych wątpliwości co do możliwości osiągnięcia sukcesu w ramach tego projektu wyrażanych między innymi przez Janne Väätäinena (w tym czasie współpracującego z seniorską kadrą Chin) część grupy zaczęła czynić szybkie postępy.

Zhu w styczniu 2019 zaczął startować w lokalnych zawodach w Finlandii rozgrywanych na dziecięcych skoczniach, już w marcu 2019 brał udział w konkursie, w którym startowali członkowie reprezentacji Finlandii, a w listopadzie 2019 wystartował w mistrzostwach Finlandii seniorów na skoczni normalnej. Na początku stycznia 2020 z drużyną regionu Sinciang zdobył brązowy medal Chińskich Igrzysk Zimowych 2020 w konkursie drużynowym na skoczni normalnej, a podczas imprezy tej uczestniczył też już w rywalizacji na skoczni dużej. Pod koniec tego miesiąca zadebiutował w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, biorąc udział w konkursach FIS Cup odbywających się na Baptist-Kitzlinger-Schanze w Rastbüchl. W pierwszym starcie zajął 79. lokatę, wyprzedzając tylko swojego rodaka, Wanga Rui i Serba Nikolę Stevanovicia, jednak już dzień później był 57., pokonując 22 sklasyfikowanych rywali. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 58. (pokonał 5 sklasyfikowanych rywali), a w rywalizacji drużyn mieszanych zajął z Chińczykami przedostatnią, 14. pozycję.

W sezonie 2020/2021 nie brał udziału w żadnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS. Do rywalizacji na tym szczeblu powrócił w sezonie letnim 2021. We wrześniu 2021 w Lahti zdobył pierwsze w karierze punkty FIS Cupu, w słabo obsadzonych konkursach (w obu wystąpiło niespełna 30 skoczków) dwukrotnie plasując się pod koniec stawki (pokonał odpowiednio: dwóch i jednego rywala). W grudniu 2021 w Zhangjiakou zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, w pierwszym starcie zajmując ostatnie, 33. miejsce.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Zhu Honglina na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 22 stycznia 2023

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002